Melnick ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce E. Melnick (* 1949), US-amerikanischer Astronaut
 Daniel Melnick (1932–2009), US-amerikanischer Film- und Theaterproduzent
 Joseph L. Melnick (1914–2001), US-amerikanischer Epidemiologe
 Justin Melnick (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Natasha Melnick (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Rodgers Melnick (* 1958), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:

 Melnik
 Melnyk
 Melnick-Needles-Syndrom